Камиль Митонь (; род. 12 апреля 1984, Краков) — польский шахматист, гроссмейстер (2002), тренер.

Победитель чемпионата мира (1996) до 12 лет.
В составе национальной сборной участник 4-х Олимпиад (2002—2004, 2008—2010) и 3-х командных чемпионатов Европы (2007, 2011—2013).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Польши
Тренеры по шахматам